Yakushiji bezeichnet:
 Yakushi-ji, der Haupttempel der buddhistischen Hossō-Sekte

Yakushiji ist der Familienname von
 Yasuei Yakushiji (* 1968), japanischer Boxer